MNN ist die Abkürzung für:
 Mitteldeutsche Neueste Nachrichten, Tageszeitung 
 Münchner Neueste Nachrichten, eine Tageszeitung
 Höhe über Normalnull als Abkürzung mNN (veraltet)
 Bahnhof Neuötting nach DS 100

MNN